Icahn peut désigner :
 Carl Icahn (1936-), homme d'affaires américain ;
 Icahn Stadium, stade d'athlétisme à New York.